Барбес — Рошешуар () — пересадочный узел линий 2 и 4 Парижского метрополитена, расположенный на границе IX, X и XVIII округов Парижа. Назван по пересечению двух бульваров: Барбес и Рошуар.

История 

 Первым в истории пересадочного узла открылась надземная станция линии 2, это произошло 26 марта 1903 года. До 15 октября 1907 года станция носила название лишь по одному бульвару — Барбес, после чего название было дополнено до нынешнего.  
 21 апреля 1908 года открылся зал линии 4, после чего пересадочный узел окончательно сформировался.
 В годы Второй Мировой войны станция метро "Барбес" получила известность в связи с убийством Пьером Жоржем Альфонса Мозера, одного из военачальников кригсмарине. Акция была приурочена к двухмесячной дате нападения Германии на СССР и стала первым крупным терактом, организованным французским Сопротивлением в Парижском метро. Это убийство стало известным в советской историографии.
 В 1987 году один из выходов, ранее оформленных в стиле Эктора Гимара, был перенесён на станцию метро "Боливар"..
 2 декабря 2016 года на станции произошло ещё одно крупное ЧП: с рельс сошёл состав модели MF 01, в результате чего движение по линии 2 было прервано на 48 часов.

Описание 

 Станция линии 2 представляет собой надземную крытую станцию. На перегоне Анвер — Барбес — Рошешуар линия уходит в тоннель

 Зал линии 4: односводчатый мелкого заложения, построен по типовому проекту

 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель резко снизился и составил  пассажиров (27 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)..

Путевое развитие 
На перегонах Барбес — Рошешуар — Ля-Шапель и Барбес — Рошешуар — Шато-Руж располагаются пошёрстные съезды.

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена IX округа Парижа
Станции метрополитена X округа Парижа
Станции метрополитена XVIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1903 году